Гипотеза Бёрча — Свиннертон-Дайера — математическая гипотеза относительно свойств эллиптических кривых, одна из задач тысячелетия, за решение которой институтом Клэя предложен приз в $1 млн.

В поисках ответа на вопрос, при каких условиях диофантовы уравнения в виде алгебраических уравнений имеют решения в целых и рациональных числах, Брайан Бёрч и Питер Свиннертон-Дайер в начале 1960-х годов предположили, что ранг  эллиптической кривой  над полем  равен порядку нуля дзета-функции Хассе — Вейля  в точке . Точнее, гипотеза утверждает, что существует ненулевой предел , где значение  зависит от тонких арифметических инвариантов кривых. Исходя из данных численных экспериментов предположено , что верна асимптотика

 

где  — число целых точек на кривой  с рангом  по модулю ,
 — константа.

Гипотеза является единственным относительно простым общим способом вычисления .

Наиболее важные результаты 
В 1977 году Джон Коутс и Эндрю Уайлс доказали утверждение, справедливое для большого класса эллиптических кривых о том, что если кривая  содержит бесконечно много рациональных точек, то .

В 1986 году Бенедикт Гросс и Дон Цагир показали, что если модулярная эллиптическая кривая имеет нуль первого порядка при , то она имеет рациональную точку бесконечного порядка (теорема Гросса – Цагира);

В 1989 году Виктор Колывагин показал, что модулярная эллиптическая кривая , для которой  не равно нулю, имеет ранг 0, а модулярная эллиптическая кривая , для которой  имеет нуль первого порядка при s = 1 имеет ранг 1.

В 1991 году Карл Рубин показал, что для эллиптических кривых, определённых над мнимым квадратичным полем  с комплексным умножением на , если -ряд эллиптической кривой отличен от нуля при s = 1, то p-часть группы Тейта — Шафаревича имела предсказанный порядок по гипотезе Бёрча и Суиннертона-Дайера для всех простых чисел .

В 1999 году Кристоф Брёйль, Брайан Конрад, Фред Даймонд и Ричард Тейлор доказали теорему о модулярности (что все эллиптические кривые, определённые над рациональными числами, являются модульными), это распространяет результаты #2 и #3 на все эллиптические кривые над рациональными числами и показывает, что -функции всех эллиптических кривых над  определены при s = 1.

В 2015 году Арул Шанкар и Манджул Бхаргава доказали, что средний ранг  для эллиптической кривой над  ограничен сверху величиной 7/6.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Бёрча — Свиннертон-Дайера
Задачи тысячелетия
Открытые математические проблемы